Села в Україні:
 Вовча Гора — Львівська область, Яворівський район
 Вовча Гора — Хмельницька область, Хмельницький район

Див. також 
 Вільча-Ґура